Укрзападпроектреставрация (Укрзахидпроектреставрация) — государственное предприятие «Украинский региональный специализированный научно-реставрационный институт „Укрзападпроектреставрация“».

В Институте были сделаны проекты реставрации для сотен памятников архитектуры, благодаря своевременной консервации спасена добрая сотня деревянных церквей. Церковь Пантелеймона (Галич), Манявский скит, Костёл Иоанна Крестителя (Львов), Свято-Троицкая церковь (Драбовцы), Збаражский районный краеведческий музей, Костел Благовещения (Большевцы), Язливецкий замок, Скалатский замок, Пятничанская башня и многие другие памятники культуры сегодня радуют глаз благодаря реставрационно-исследовательской работе под руководством академика Ивана Могитича в институте «Укрзападпроектреставрации».

«Укрзападпроектреставрация» работает на территории девяти областей Украины. 40 % работы распространяется на Киев. Одной из основных задач института является подбор шедевров народной архитектуры с целью представления их на учет ЮНЕСКО. Львовский филиал института «Укрзападпроектреставрация» находится в стене и башне Глинянских ворот и стенах монастыря бернардинцев.

Иван Могитич возглавлял «Укрзападпроектреставрацию» с 1979 года (под актуальным названием — с 1991 года).

Вестник института «Укрзападпроектреставрация» 

В Институте Иван Могитич и Василий Слободян основал и издавал один из самых уважаемых историко-архитектурных журналов. Журнал назывался сначала «Вестник» (номера 1-5), а с 1997 года — «Вестник института „Укрзападпроектреставрация“» (номер 6 и последующие).

Список вестников:
 Вестник 1. Львов, 1993 — 82 с.
 Вестник 2. Львов, 1994—100 с.
 Вестник 3. Львов, 1995—102 с.
 Вестник 4. Львов, 1996—156 с. Специальный выпуск. Материалы конференции «Традиционная архитектурное наследие: стратегия охраны и реставрация»
 Вестник 5. Львов, 1996—152 с. ISBN 5-7707-9955-2
 Вестник 6. Львов, 1997—160 с. ISBN 966-95066-0-3
 Вестник 7. Львов, 1997 — 46 с. Специальный выпуск. 50-летие Корпорации «Укрреставрация». Международная научно-практическая конференция «Реставрация и современность», Киев, 22-26 мая 1996 ISBN 966-95066-1-1
 Вестник 8. Львов, 1997—144 с. ISBN 966-95066-2-1
 Вестник 9. Львов, 1998—180 с. Специальный выпуск. Синагоги Украины (монографическое исследование).
 Вестник 10. Львов, 1999—168 с. ISBN 966-95066-3-8
 Вестник 11. Львов, 2000—168 с. 
 Вестник 12. Львов, 2002. 
 Вестник 13. Львов, 2003. 
 Вестник 14. Львов, 2004—328 с. Владимир Вуйцик. Избранные труды. 
 Вестник 15. Львов, 2005. 
 Вестник 16. Львов, 2006. 
 Вестник 17. Львов, 2007—215 с. 
 Вестник 18. Львов, 2008—326 с.
 Вестник 19. Львов, 2010.

См. также 
 Реставрация

Ссылки 

 «Інститут «Укрзахідпроектреставрація» очолив Андрій Коць 
 Над институтом «Укрзападпроектреставрация» нависла угроза! 
 Рецензия на: «Вестник института» Укрзападпроектреставрация «/ Редакция: Иван Могитич, Василий Слободян, Львов, 1993—2000 — № 1-11» 

Реставрация
Государственные организации Украины